Samodzielne odznaczenia
 Krzyż Honorowy za Waleczność (RFN)
 Krzyż Honorowy Cywilny (Ces. Austrii)
 Krzyż Honorowy dla Osieroconych w Hiszpanii (III Rzesza)
 Krzyż Honorowy Niemieckiej Matki (III Rzesza)
 Krzyż Honorowy Reusski (Ks. Reuss-Gera i Reuss-Greiz)
 Krzyż Honorowy za I Wojnę Światową (III Rzesza)
 Krzyż Honorowy za Wojskową Służbę Zagraniczną (Król. Belgii)
 Krzyż Honorowy ZHP (Polska)
 Krzyż Honorowy ZHR (Polska)
 Klasy/stopnie orderów i odznaczeń
 Krzyż Honorowy Orderu Domowego (Król. Holandii)
 Krzyż Honorowy Orderu Gryfa (Wlk. Ks. Meklemburgii-Schwerinu i -Strelitz)
 Krzyż Honorowy Orderu Gwiazdy Brabancji (Wlk. Ks. Hesji)
 Krzyż Honorowy Orderu Hohenzollernów (Ks. Hohenzollern-Sigmaringen)
 Krzyż Honorowy Orderu Korony (Król. Holandii)
 Krzyż Honorowy Orderu Korony (Król. Wirtembergii)
 Krzyż Honorowy Orderu Ludwika (Król. Bawarii)
 Krzyż Honorowy Orderu Krzyża św. Rajmunda z Penafort (Król. Hiszpanii)
 Krzyż Honorowy Orderu Zasługi Filipa Wspaniałomyślnego (Wlk. Ks. Hesji)
 Krzyż Honorowy Orderu Zasługi św. Michała (Król. Bawarii)
 Krzyż Honorowy za Naukę i Sztukę (Rep. Austrii)
 Krzyż Honorowy Zasługi (Król. Rumunii)